Niskasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niskasaaret (ö i Kehys-Kainuu, lat 64,33, long 29,29), Kajanaland, 
 Niskasaaret (ö i Kehys-Kainuu, lat 64,36, long 29,15), Kajanaland, 
 Niskasaaret (ö i Kehys-Kainuu, lat 64,21, long 29,57), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar